

Zmarli 
 Miltiades – polityk i wódz ateński (ur. 554 p.n.e.)